Welington Reginaldo dos Santos (Nezinho) - basquetebolista brasileiro
 Wellington dos Santos - futebolista brasileiro